Nationale 7 est le nom de  dont la route nationale 7 en France (« RN 7 » ou « N7 »), célèbre route qui a longtemps été le trajet routier obligatoire pour les Parisiens et les nordistes allant en vacances vers le sud. Son nom a inspiré une chanson, des jeux, des livres, des attractions dont : 
 Nationale 7 (chanson), chanson de Charles Trenet de 1955.
 Nationale 7 (film), film français, réalisé par Jean-Pierre Sinapi (2000).
 Nationale 7, livre du photographe Matthieu Raffard et de l'écrivain Albéric d'Hardivilliers, Transboréal, Paris (2008).
 Nationale 7, attraction du Parc Astérix : un circuit de tacots au travers d'une petite campagne évoquant la route Bleue.

Voir aussi 
  C'était la Nationale 7 , livre de Thierry Dubois sur la route Nationale 7 en France.